Безіменна — річка в Україні, у Ружинському й Погребищенському районах Житомирської й Вінницької областей. Права притока Оріховатки (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 14 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 78,3 км².

Розташування 
Бере початок на півдні від Зоряного. Тече переважно на південний схід через Городоцьке, Бухни і в Морозівці впадає у річку Оріховатку, ліву притоку Росі.

Джерела 
 Гавриков Ю. С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Дніпра, 2010. — 45 с. (Таблиця 4.) 
Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Вінницької області
Річки Погребищенського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви